«Гвоздоед» () — философский фильм режиссёра Моше Мизрахи, вышедший в 1988 году.

Сюжет 
1938 год. Молодой дипломат, изнывающий от скуки, решает написать своим бедным родственникам загадочное письмо, расшифровав которое, те получили бы 300000 драхм. Пятеро доблестных французов обнаруживают эту криптограмму, расшифровывают её и отправляются на поиски приключений и клада.

В ролях 
 Пьер Ришар — «Гвоздоед»
 Шарль Азнавур — Жереми
 Бернар Блие — Салтьел
 Жан-Люк Бидо — Мишель
 Жан Карме — Сципион

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1988 года